Flat Rock ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Flat Rock (Alabama)
 Flat Rock (Illinois)
 Flat Rock (Indiana)
 Flat Rock (Kentucky)
 Flat Rock (Michigan)
 Flat Rock (Surry County, North Carolina)
 Flat Rock (Henderson County, North Carolina)
 Flat Rock (Stokes County, North Carolina)
 Flat Rock Township (Indiana)

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Flat Rock (Connecticut)
 Flat Rock (Del Norte County, Kalifornien)
 Flat Rock (Humboldt County, Kalifornien)
 Flat Rock (Massachusetts)
 Flat Rock (Oregon)
 Flat Rock (Washington)
Weiteres:
 Flat Rock (Antarktika)